Владимир Дьяче́нко:
 Дьяченко, Владимир Владимирович (род. 1954) — советский и российский спортсмен, тренер по фехтованию, заслуженный тренер России.
 Дьяченко, Владимир Николаевич (род. 1948) — губернатор Амурской области с 1994 по 1996 год.
 Дьяченко, Владимир Федотович (1929—2017) — советский и российский учёный-математик, педагог, лауреат Ленинской премии.